Péladan is de naam van een Franse familie van schrijvers en filosofen.

Sâr Péladan, zie Joséphin Péladan
Adrien Péladan (vader), zie Ridder Adrien Péladan
Adrien Péladan (zoon), zie Adrien Péladan